Reilly Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:
* Reilly Township (Kansas)
 Reilly Township (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Reily Township
 Riley Township